„Пежо 508“ (Peugeot 508) е модел големи автомобили (сегмент D) на френската компания „Пежо“, произвеждан в две последователни поколения от 2011 година.

Предлаган с варианти на каросерията седан и комби, той замества в гамата на „Пежо“ модела „Пежо 407“. По същото време спира производството на модела от по-горен клас „Пежо 607“, така че „Пежо 508“ остава флагманският модел на марката. Първото поколение използва една и съща платформа с второто поколение на „Ситроен C5“.

Бележки 

508
Големи автомобили